Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици 1995. у Гетеборгу одржано је 11. и 12. августа на Улеваи стадиону.

Титулу светског првака са из Штутгарта 1993. бранио је светски рекордер Мајк Пауел из САД.

Земље учеснице 
Учествовала су 50 скакача удаљ из 36 земаља.

  Белорусија (1)
  Бенин (1)
  Брази (1)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Бугарска (3)
  Буркина Фасо (1)
  Гамбија (1)
  Гана (1)
  Грчка (2)
  Италија (1)
  Јамајка (1)
  Јапан (1)
  Јерменија (2)
  Југославија (1)
  Кина (2)
  Кинески Тајпеј (1)
  Куба (2)
  Мексико (1)
  Немачка (2)
  Нигерија (1)
  Перу (1)
  Порторико (1)
  Румунија (2)
  Русија (3)
  Сенегал (1)
  САД (3) 
  Словенија (1)
  Туркменистан (2)
  Узбекистан (2)
  Уједињени Арапски Емирати (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Холандски Антили (1)
  Хрватска (1)
  Чешка (2)
  Шведска (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи светски резултати у 1995. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку удаљ пре првенства (11. августа 1995), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
|1.|| Иван Педросо|| || 8,71 || 18. јул
|-	 
|2.|| Керим Стрит Томпсон||  || 8,56 || 10. април
|-
|3.|| Мајк Пауел||  || 8,52 || 3. јун
|-
|4.|| Роланд Макги||  || 8,51 || 9. мај
|-	 
|5.|| Џо Грин||  || 8,48 || 14. мај
|-	 
|6.|| Доглас де Соуза||  || 8,40 || 15. фебруар
|-
|7.|| Генг Хуанг ||  || 8,38 || 18. мај
|- 
|8.|| Богдан Тудор||   || 8,37 || 9. јул
|-	 
|9.|| Андреј Игњатов||  || 8,34 || 16. јун
|-
|10.|| Ерик Валдер||  || 8,32|| 14. мај
|-
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 8,05 м. Норму је прескочило 7 такмичара (КВ), а осталих 7 се квалификовал на основу постигнутог резултата (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
Финале је одржано  12. августа..

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за мушкарце отвореном после 5. Светског првенства 1983—1995.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на светским првенствима на отвореном у скоку удаљ за мушкарце

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1995.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном